Хюбертюс (Берри) Агидиюс Херманюс ван Арле (; род. 8 декабря 1962) — нидерландский футболист, выступавший на позиции правого защитника. Наиболее известен по выступлениям за ПСВ, которому он помог завоевать Кубок европейских чемпионов УЕФА, и за сборную Нидерландов, с которой он выиграл Евро-1988.

Карьера

Клубная 
Ван Арле родился в Хелмонде, Северный Брабант и играл 13 лет за гранда нидерландского футбола ПСВ, с которым выиграл пять чемпионатов. В течение большей части своей карьеры он также играл на позиции опорного полузащитника, так как место правого защитника было занято бельгийским ветераном Эриком Геретсом.

Ван Арле провёл сезон 1986/87 в Бельгии на правах аренды в «Антверпене». Ван Арле отыграл весь финал Кубка европейских чемпионов 1987/88, который его команда выиграла по пенальти у «Бенфики» после безголевой ничьи в основное время.  После того как Геретс завершил карьеру в 1992 году в 38 лет, у ван Арле начались проблемы с травмами, но ему всё же удавалось сохранять место в основном составе, благодаря чему он в общей сложности сыграл больше 300 матчей до ухода из клуба.

В конце концов, ван Арле ушёл из футбола после одного сезона с командой из его родного города, «Хелмонд Спорт». Поработав в качестве почтальона в своём городе, он вернулся в ПСВ, где поочерёдно занимал несколько должностей (скаут, координатор болельщиков).

В сборной 
Ван Арле сыграл свой первый матч за Нидерланды 14 октября 1987 года. В следующем году на чемпионате Европы он был основным игроком, а сборная завоевала свой первый континентальный трофей, в ФРГ.

В общей сложности ван Арле сыграл в 35 матчах (без голов) ровно за пять лет, а также был взят на чемпионат мира по футболу 1990 и Евро-1992. В эти годы он создал эффективное партнёрство с защитником Адри ван Тиггеленом (своим товарищем по команде в 1991—1994 годах).

Достижения

Клуб 
 Кубок европейских чемпионов УЕФА: 1987/88
 Чемпионат Нидерландов: 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1991/92
 Кубок Нидерландов: 1987/88, 1988/89, 1989/90
 Суперкубок Нидерландов: 1992

Сборная 
 Чемпионат Европы: 1988

Примечания

Ссылки 
 Beijen profile 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Хелмонд Спорт»